Het ATP-toernooi van Barcelona 2017 (met de officiële naam Barcelona Open Banc Sabadell 2017) werd gespeeld van 24 tot en met 30 april 2017. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Het toernooi van 2017 trok rond de 95.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona